Frank Kiezebrink (Wijhe, 22 maart 1978) is een Nederlands diskjockey en voice-over.

Kiezebrink begon op 15-jarige leeftijd bij de Ziekenomroep in Zwolle. Daarna kwam hij via de lokale radio in Raalte in 2001 in vaste dienst bij Stadsradio Deventer FM. 

Daar presenteerde hij tot december 2006 de dagelijkse middagshow Club DFM. Ook was hij er programmaleider en nieuwslezer 

Bij Radio 538. volgde hij een dj-opleiding en presenteerde het programma De 53N8. Ook mocht hij er productiewerk doen.

Tegenwoordig is Frank Kiezebrink actief als freelance voice-over en DJ.

Nederlands radio-dj
Nederlands nieuwslezer